Una tragedia americana (An American Tragedy) – romanzo del 1925 di Theodore Dreiser
Una tragedia americana (An American Tragedy) – film del 1931 di Josef von Sternberg
Una tragedia americana – sceneggiato televisivo del 1962 di Anton Giulio Majano